Dieta de Speyer refere-se a qualquer uma das sessões das dietas imperiais do Sacro Império Romano, das quais 50 ocorreram entre 838 e 1570 na cidade de Speyer, agora na Alemanha. As sessões mais famosas ocorreram em 1526 e 1529.

Uma lista incompleta de dietas de Speyer inclui:
Dieta de Speyer (838)
Dieta de Speyer (1126)
Dieta de Speyer (1146)
Dieta de Speyer (1178)
Dieta de Speyer (1193)
Dieta de Speyer (1205)
Dieta de Speyer (1213)
Dieta de Speyer (1273)
Dieta de Speyer (1309)
Dieta de Speyer (1384)
Dieta de Speyer (1414)
Dieta de Speyer (1444)
Dieta de Speyer (1487)
Dieta de Speyer (1526) (Speyer I)
Dieta de Speyer (1529) (Speyer II)
Dieta de Speyer (1542)
Dieta de Speyer (1544)
̈*Dieta de Speyer (1570) (Speyer V)

Ver também
Tratado de Speyer
Protesto de Espira

História da Europa
Sacro Império Romano-Germânico